Isfjord steht für:
 Isfjord, Fjord in Spitzbergen
 Isfjorden (Fjord in Rauma), Fjord in der Kommune Rauma, Norwegen, Ausläufer des Romsdalfjordes
 Isfjorden (Ort in Rauma), Ortschaft an der Ostspitze des Isfjordens in der Kommune Rauma, Norwegen
 Isfjord (Grönland), Fjord im Nordost-Grönland-Nationalpark, Grönland